Ferdinand Stuttmann ist der Name folgender Personen:

* Ferdinand Stuttmann (Fabrikant) (1838–1906), deutscher Teppichfabrikant
 Ferdinand Stuttmann (Kunsthistoriker) (1897–1968), deutscher Kunsthistoriker